Kurt Hannemann steht für
*Kurt Hannemann (Bibliothekar) (1908–1991), deutscher Bibliothekar 
Kurt Hannemann (Politiker) (1923–2008), deutscher Politiker (CDU)